Ледер — фамилия немецкого или еврейского происхождения . Известные носители:
 Ледер, Карлос (род. 1949) — колумбийский наркобарон.
 Ледер, Мими (род. 1952) — американский режиссёр и продюсер кино и телевидения.
 Ледер, Рудольф (более известен как Стефан Хермлин; 1915—1997) — немецкий писатель, поэт и переводчик.
 Ледер, Филипп (1934—2020) — американский генетик.